Gymnasium Georgianum ist der Name folgender Schulen:
* Gymnasium Georgianum (Hildburghausen), Gymnasium in Hildburghausen, Thüringen
 Gymnasium Georgianum (Lingen), Gymnasium in Lingen (Ems), Niedersachsen
 Gymnasium Georgianum (Vreden), in Vreden, Nordrhein-Westfalen